The Wizard of Gore (1970), een horrorfilm uit 1970 onder regie van Herschell Gordon Lewis
 The Wizard of Gore (2007), een remake van de gelijknamige film uit 1970 onder regie van Jeremy Kasten